Les gholas sont des clones dans l’univers de fiction de Dune de Frank Herbert.

Fruits des expérimentations du Bene Tleilax, ce sont en fait des clones créés dans les cuves Axolotl à partir de cellules de personnes défuntes. Un ghola garde sous forme inerte la mémoire et la personnalité de la personne à partir de laquelle il a été conçu. Les membres du Tleilax ont longtemps cherché un moyen de faire remonter ces mémoires à la surface.

Duncan Idaho est le premier ghola à retrouver la mémoire de sa vie passée. Le Bene Tleilax exploitera cette possibilité par la suite. À partir de là, il est possible de créer des gholas qui sont en fait des copies exactes du sujet au moment de sa mort, pourvues, en plus, de tous les souvenirs du ghola avant qu’il ne retrouve sa mémoire antérieure. Lorsqu’un ghola retrouve ces souvenirs, la mémoire originelle du sujet fusionne avec celle du « nouvel » être.

Après la chute de Leto II, le Bene Gesserit, après avoir racheté aux derniers Tleilaxus le secret de fabrication, sera lui aussi capable de créer des gholas dans ses propres cuves Axolotl.

Lexique de Dune

en:Technology of the Dune universe#Ghola